Giungla – in questo caso il termine giungla è usato in senso proprio, per indicare un bioma chiamato anche "foresta tropicale decidua";
 Foresta pluviale tropicale – in questo caso il termine giungla è usato in senso esteso, come sinonimo di "foresta pluviale".

Cinema 
 Giungla – film di Nunzio Malasomma del 1942

Fumetti 

Giungla – rivista a fumetti edita dalla Casa Editrice Nerbini

Musica 
 Giungla – album di Paola & Chiara del 2013
 Giungla – singolo di Clementino del 2014
 Giungla – singolo di Lele del 2018

Letteratura 
 Giungla (The Jungle) – romanzo di Clive Cussler e Jack Du Brul del 2011